Este – casata nobiliare europea sorta in Italia intorno al X secolo
 Este – comune italiano in provincia di Padova
 Associazione Calcio Este – società calcistica italiana con sede a Este
 Este – woreda dell'Etiopia
 Este – fiume che scorre in Germania, tributario dell'Elba
 Charles Este (1696-1745) – vescovo inglese
 Florence Esté (1860-1926) – pittrice statunitense